Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 1994/95 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 1994/95 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Le Cavalier Belvaux mit 10 Spielern auskam, setzte Diekirch 18 Spieler ein. Insgesamt kamen 107 Spieler zum Einsatz, von denen 14 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 8,5 Punkten aus 10 Partien war Jean Schammo (Cercle d'échecs Dudelange). Je 7,5 Punkte erzielten Denis Baudot, Pierre Blaeser (beide Gambit Bonnevoie) und Antonio Pimenta (Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen), wobei Baudot und Pimenta je 9 Partien spielten, Blaeser 10.

Mit Robert Tollis, Bert Rombouts (beide Gambit Bonnevoie), Pierre Olivier, Claude Scho (beide Cercle d'échecs Bettembourg) und Alberto David (Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen) erreichten fünf Spieler 100 %, wobei Olivier fünf Partien spielte, David zwei, Tollis, Rombouts und Scho je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1994; BEL = Belgien, DEN = Dänemark, GER = Deutschland, LUX = Luxemburg
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Cercle d'échecs Dudelange

Gambit Bonnevoie

Le Cavalier Differdange

Le Cavalier Belvaux

Cercle d'échecs Bettembourg

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Remich

Diekirch

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung. Ausgenommen hiervon ist der kampflose 8:0-Sieg von Belvaux gegen Diekirch, dieser wird in den Einzelbilanzen beider Mannschaften nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 1994
Schach 1995
Wikipedia:Liste